Aporocotyle är ett släkte av plattmaskar. Aporocotyle ingår i familjen Sanguinicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Aporocotyle